Basílio I - imperador bizantino
 Basílio I da Rússia - grão-duque de Moscou
 Basílio da Trebizonda - imperador de Trebizonda
 Basílio I de Constantinopla - patriarca ecumênico de Constantinopla